Электроника МК-60 — первый советский калькулятор с питанием на солнечных элементах. Выпускался с 1982 года, продавался по цене 45 рублей. Калькулятор выполняет четыре арифметические операции, смену знака числа, извлечение квадратного корня, вычисление процентных отношений, операции с памятью, коррекцию ошибочно введенного числа. В калькуляторе предусмотрено отключение питания через 10-20 минут простоя.

Технические данные 
 Количество автоматически выполняемых операций: 11;
 Время выполнения арифметических операций: <0,6;
 Диапазон представляемых чисел: от ±10−7 до ±(108-1);
 Воспроизводимые на индикаторе символы: «0..9», «.», «-», «Е», «П»;
 Диапазон рабочих температур: +5..+40;
 Габаритные размеры, мм: 115,2х65,2х9;
 Масса: менее 100 г.

Модификации 
Существовало две модификации «Электроника МК-60» и «Электроника МК-60М».

Функционирование микрокалькулятора гарантируется при освещенности от лампы накаливания 100 Вт на расстоянии не более 2 м или от флюоресцентной лампы мощностью 15 Вт на расстоянии не более 60 см.

Фотографии

См. также 
 Список советских калькуляторов

Примечания

Ссылки 
 Сайт коллекционера Сергея Фролова (МК-60)
 Программа «Эмулятор калькулятора МК 60»

Калькуляторы СССР
Появились в 1982 году в СССР